Marie d'Anjou peut désigner :
 Marie d'Anjou  (1290-1347), reine de Majorque (1311-1324) par son  avec le roi Sanche de Majorque; remariée avec Jacques de Ejerica; fille de Charles II d'Anjou, roi de Naples ;
 Marie de Calabre, dite aussi Marie de Naples ou Marie d'Anjou (1328-1366), sœur cadette de la reine Jeanne Ire de Naples; mariée successivement à Charles de Durazzo,  Robert des Baux, comte d'Avellino et Philippe II de Tarente ;
 Marie de Blois (1345-1404), duchesse d'Anjou par son mariage avec Louis Ier d'Anjou, fille de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre ;
 Marie d'Anjou (1404-1463), la plus connue, reine de France (1422-1461) par son mariage avec le futur roi Charles VII, fille du duc Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon, mère de Louis XI.

Notes 

Homonymie dynastique